Chelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alida Chelli (1943–2012), italienische Schauspielerin und Sängerin
 Carlo Chelli (1807–1877), italienischer Bildhauer
 Tijani Chelli (* 1931), tunesischer Politiker der Sozialistischen Destur-Partei